Мусякодзи () — японская аристократическая фамилия. Известные носители:

 Мусякодзи, Кинтомо (1882—1962) — японский дипломат.
 Мусякодзи, Санэацу (1885—1976) — японский писатель.